Dresden Plate é um bloco para a execução de trabalhos em quilting e patchwork muito popular nos anos 30 e 40. É perfeito para o aproveitamento de pequenos retalhos.

Veja também 
 Patchwork
 Quilting

Ligações externas
Quilting with Shar

Artesanato